

Patronyme 

 Al Williamson (1931-2010), dessinateur de comics américain ;
 Alexander William Williamson (1824-1904), chimiste britannique, découvreur de la synthèse du même nom ;
 Alison Williamson (née en 1971), archère britannique ;
 Andre Williamson (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Brian Williamson (1945-2004), militant jamaïcain pour les droits des homosexuels ;
 Corliss Williamson (né en 1973), joueur américain de basket-ball ;
  ;
 Cris Williamson (1947-), musicienne chanteuse-autrice-compositrice féministe américaine ;
 Darold Williamson (né en 1983), athlète américain ;
 David Williamson (né en 1942), dramaturge australien ;
 David Williamson (1934-2015), haut fonctionnaire britannique ;
 David P. Williamson (né en 1967), mathématicien et informaticien américain ;
 Emily Williamson (1855-1936), écologiste anglaise ;
 Eric Miles Williamson (né en 1961), écrivain américain de roman policier ;
 Eryk Williamson (né en 1997), footballeur américain ;
 Evelyn Williamson (née en 1978), triathlète néo-zélandaise ;
 Fred Williamson (né en 1938), acteur américain ;
 
 George Hunt Williamson, essayiste et ufologue américain ;
 Hugh Williamson, un des Pères fondateurs des États-Unis, signataire de la Constitution des États-Unis d'Amérique en 1787 ;
 Jack Williamson (1908-2006), auteur de science-fiction américain ;
  ;
 J. N. Williamson (1932-2005), écrivain américain ;
  ;
 Joseph Williamson, Président de la Royal Society de 1677 à 1680 ;
  (né en 1990), joueur de cricket néo-zélandais ;
 Kevin Williamson (né en 1965), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Leah Williamson (née en 1997), footballeuse anglaise ;
 Marianne Williamson (née en 1952), écrivaine américaine ;
 Marjorie Williamson (1913-2002), physicienne et universitaire britannique ; 
 Nicol Williamson (1936-2011), acteur britannique ;
 Oliver Williamson (1932-2020), économiste américain ;
 Richard S. Williamson (1949-2013), avocat, diplomate, enseignant et homme politique américain ;
 Richard Williamson (né en 1940), évêque traditionaliste britannique consacré par  ;
 Roger Williamson (1948-1973), pilote automobile britannique ;
 Samuel Williamson, personne qui a introduit le scoutisme unioniste en France en 1911 ;
 Skip Williamson (1944-2017), dessinateur américain de comics underground ;
 Stu Williamson (1933-1991), tromboniste (trombone à pistons) et trompettiste américain de jazz ;
 Sue Williamson (1941-), artiste et femme de lettres sud-africaine ;
 William Crawford Williamson (1816-1895), naturaliste anglais ;
 William Richard ("Haji") Williamson (1872-1958), aventurier, agent secret et hommes d'affaires britannique ;
 Zion Williamson (né en 2000), joueur américain de basket-ball.

Toponyme

États-Unis 
  ;
 Williamson, ville en Géorgie ;
 Williamson, village dans l'Illinois ;
 Williamson, ville située dans l’État de New York ;
 Williamson, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Williamson, ville du  comté de Lucas, en Iowa ;
 Williamson, ville de Virginie-Occidentale ;
 Williamson, rivière du sud de l'Oregon ;
 Williamson, census-designated place de l'État de l'Arizona ;
 rochers Williamson, des rochers de l'État de Washington dans le détroit de Juan de Fuca ;

Nouvelle-Zélande 
 Williamson, rivière de l’Île du Sud.

Autres 
Williamson peut aussi désigner :
 Williamson, personnage de l'univers de Harry Potter ;
 Williamson, constructeur britannique de motos.

Voir aussi 
 Williamson Candy Company, entreprise américaine qui mit sur le marché la barre chocolatée Oh Henry! en 1920
 Synthèse de Williamson, réaction de chimie organique qui produit un éther-oxyde à partir d'un ion alcoolate et d'un halogénure d'alkyle
 Mine de diamant Williamson, mine de Tanzanie

Homonymie de toponyme